Пузанков — фамилия:

 Пузанков, Дмитрий Викторович (1944—2018) — советский и российский учёный.
 Пузанков, Никита Николаевич (1918—1991) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Пузанов